Chase Tower – wieżowiec w Chicago
 Chase Tower – wieżowiec w Indianapolis
 Chase Tower – wieżowiec w Milwaukee
 Chase Tower – wieżowiec w Phoenix

Zobacz też 
 JPMorganChase Tower – wieżowiec w Houston
 Chase Center – wieżowiec w Dallas